Matsi – wieś w Estonii, w gminie Rõngu, w prowincji Tartumaa
 Matsi – wieś w Estonii, w gminie Varstu, w prowincji Võrumaa
 Matsi – wieś w Estonii, w gminie Varbla, w prowincji Pärnumaa

Zobacz też